Архимандри́т Киприа́н (в миру Кири́лл Дми́триевич Пыжо́в; 7 (20) января 1904,  — 2 апреля 2001, , штат Нью-Йорк, США) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, иконописец и художник, насельник Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. «Иконописец всего зарубежья».

Биография 
Отец, Димитрий Михайлович Пыжов, принадлежавший к дворянскому роду Пыжовых, вскоре после рождения сына был назначен земским начальником в Бежецком уезде Тверской губернии.

Кирилл провёл детство и юность в Бежецке. Там в 1912 году умерла мать, Александра Стринская — художница, выпускница Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

После февральской революции Кирилл Пыжов с отцом и братьями, Евгением и Георгием, переселяется в Петроград, где им пришлось испытать нужду и голод. К концу лета 1918 года они уезжают в Щигры Курской губернии.

Во время Гражданской войны Щигры были заняты Добровольческой армией, и Пыжовы отправились в Крым, где Кирилл в возрасте пятнадцати лет был принят в Белую армию.

С частями Белой армии эвакуировался в Константинополь, затем, в 1920 году через Галлиполи — в Болгарию.

В Софии Кирилл поступает в Александровское военное училище, где он пребывает три года до расформирования в 1923 году.

Из Болгарии Кирилл уезжает во Францию через Болгарию к своему старшему брату. Вскоре после переселения Кирилла в Париж приехали его отец и брат Георгий. Поселившись втроём, братья Пыжовы специализируются по малярному ремеслу. По вечерам братья посещают Монпарнасскую школу живописи и рисования, где преподавали профессора из Академии Де Боз Арт. Расписал один из ресторанов Монмартра и участвовал в создании декораций к фильму «Дон-Кихот» Георга Пабста (1932) с Фёдором Шаляпиным в главной роли.

Потом Кирилл переехал в Ниццу. В Ницце брал уроки иконописи у Тамары Ельчаниновой, был духовным сыном о. Александра Ельчанинова. Стал защитником и проповедником строго православного церковного искусства.

Узнав в 1932 году о типографском братстве Преподобного Иова Почаевского в селе Ладимирове, в Закарпатской Руси, решил отправиться туда и там трудиться. В том же году стал послушником монастыря преподобного Иова Почаевского в селе Ладимирово на Пряшевской Руси в Чехословакии.

Осенью 1933 года архимандритом Виталием (Максименко) пострижен в рясофор с именем Киприан.

По поручению архимандрита Виталия (Максименко) начал расписывать монастырский храм. Первая роспись храма была выполнена в течение 1934 года. Проявил себя также, как талантливый книжный иллюстратор и график.

В 1938 года инок Киприан рукоположён в сан иеродиакона. В 1940 году прибывшим из Югославии митрополитом Анастасием (Грибановским) рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем церкви в словацком селе Вышний Орлик.

В годы II Мировой войны жил с монахами в Берлине.

В 1946 году вместе с Братством преподобного Иова Почаевского переехал в США и обосновался в Свято-Троицком монастыре возле Джорданвилла (штат Нью-Йорк). Был келейником митрополита Анастасия (Грибановского).

В 1955 году возведён в сан игумена, в 1964 году — в сан архимандрита. Профессор Свято-Троицкой Духовной семинарии в Джорданвилле.

Вместе со своим учеником Алипием (Гамановичем) исполнил росписи Свято-Троицкого собора, строительство которого было окончено в 1950 году.

Много сил посвятил развитию в странах русского рассеяния древнерусской канонической школы иконописи, был основателем джорданвилльской иконописной школы и расписал 14 храмов. Автор картин, рисунков, рождественских и пасхальных открыток, выполненных акварелью, гуашью и маслом. В 1988—1989 годах в Джорданвилле прошла его мемориальная выставка.

Был воспитателем многих поколений семинаристов и духовником многих русских эмигрантов, монашествующих и архиереев.

Скончался 2 апреля 2001 года в Джорданвилле. Похоронен в усыпальнице за алтарём главного Свято-Троицкого собора в Джорданвилле.

Написал воспоминания, которые были опубликованы в 2008 в журнале «Пастырь».

Примечания

Публикации 
 Наши задачи в иконописи // Православный путь. Церковно-богословско-философский ежегодник. Приложение к журналу «Православная Русь». 1954.
 К познанию православной живописи // Богословие образа. Икона и иконописцы: Антология / Сост. А. Н. Стрижев. — М., 2002. — С. 405—416.
 Мои воспоминания // Пастырь. 2008. — ноябрь. — C. 67-71
 Мои воспоминания // Пастырь. 2008. — декабрь. — С. 69-72

Литература 
 Пятидесятилетие священнослужения Архимандрита Киприана // «Православная Русь». — 1990. — № 20 (1425). — С. 4-9
 Александров Е. А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. — Хэмден; Сан-Франциско; СПб., 2005. — С. 250.

Ссылки 
 Архимандрит Киприан (Пыжов)
 АРХИМАНДРИТ КИПРИАН И ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА
 «К познанию того, что такое православная иконопись» (статья)

Архимандриты РПЦЗ
Иконописцы США
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Русские эмигранты первой волны в США
Художники США
Иконописцы Русского зарубежья
Персоналии:Монастырь Преподобного Иова Почаевского (Мюнхен)
Похороненные в Свято-Троицком монастыре (Джорданвилл)